Вултурешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Вултурешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Вултурешть.
 Вултурешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Вултурешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Вултурешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Вултурешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Вултурешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Вултурешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Вултурешть.